Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1946 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 19 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne Bolton bat Joyce Fitch en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Constance Wilson et Marie Toomey.

Parcours 
9 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1946
Australie Simple dames
1946 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)